RAS eller ras kan betyde flere ting:

 Forkortelse for Renin-angiotensin-aldosteron-systemet
 Proteinet ras
 Byen Ras i den serbiske middelalderstat Raska
 Den sømandsmæssige færdighed Replenishment At Sea